Brasse oder Brassen steht für:

 eine Karpfenfischart, siehe Brachse
 Brasse (Segeln), Tauwerk am Ende einer Rah
 Brasse (Grabmalkunst), Sonderform der englischen Grabmalkunst
 Brasse (Einheit), alte Maßeinheit auf der Insel Bourbon

Brasse ist der Familienname folgender Personen:
 Alice Brasse-Forstmann (1903–1990), deutschbaltische Malerin und Grafikerin
 Eduard Brasse (1825–1886), deutscher Politiker und Bürgermeister von Siegen
 Ernst Brasse (1865–1923), deutscher Lehrer und Lokalhistoriker
 Otto Adolf Brasse (1901–1988), deutscher Maler, Grafiker und Buchillustrator
 Wilhelm Brasse (1917–2012), polnischer Auschwitz-Überlebender und Lagerfotograf
 Wilhelm Brasse (Politiker) (* 1934), Bremer Bürgerschaftsabgeordneter (CDU, REP)

Siehe auch:
 Brass
 Brasen
 Prasse
 Prassen